214 puede referirse a:

 Los años
 214
 214 a. C.
 1214

Otros
 214 aschera o (214) Asera, asteroide.
 EX-214, carretera española.
 Bell 214 y Bell 214ST, helicópteros.
 NGC 214, galaxia.

 Para el número 214, véase Número natural.